Карпо:
 Карпо (від  «плід») — українське ім'я грецького походження
 Карпо — апостол
 Карпо — супутник Юпітера
 Карпо — у давньогрецькій міфології, ора, донька Зевса та Феміди

 Карпо Жан Батіст (, 1827—1875) — французький скульптор, живописець і графік
 Карпо Сергій Едуардович (1995—2015) — молодший сержант Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.

Вигадані персонажі

Карпо Кайдашенко — герой повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».